Dinastia de Avis - dinastia real de Portugal (1385-1580)
Ordem de São Bento de Avis - Ordem religiosa militar que foi criada em Portugal no século XII
Avis — vila portuguesa no distrito de Portalegre

Avis (freguesia) — freguesia do concelho de Avis
Avis (Pensilvânia) — distrito estadunidense no estado da Pensilvânia
Avis Rent A Car — empresa multinacional de aluguel de automóveis

Desambiguação